De Football League Cup 2005/06 was de 46ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 22 augustus 2005 en eindigde op zondag 26 februari 2006 met de finale in het Millennium Stadium in Cardiff. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Finale

Zie ook
FA Cup 2005/06
Finale FA Cup 2006
Engels voetbalkampioenschap 2005/06

Bekervoetbal 2005/06
2006